Bottom – serie televisiva britannica trasmessa dal 1991 al 1995
The Bottom – capoluogo di Saba
Quark bottom – quark di 3ª generazione
Bottom – termine utilizzato nel lessico BDSM per indicare la parte sottomessa
Nick Bottom – personaggio della commedia shakespeariana Sogno di una notte di mezza estate